Gminy w USA:
 Green Garden (ang. Green Garden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Green Garden (ang. Green Garden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth